Dior ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:

 Adel Dior (* 1971), Techno-Musikproduzent, siehe Adel Hafsi
 Christian Dior (1905–1957), französischer Modeschöpfer und Unternehmer
 Françoise Dior (1932–1993), französische Neonazi-Aktivistin
 Gianna Dior (* 1997), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Iann Dior (Michael Ian Olmo; * 1999), US-amerikanischer Rapper, Sänger und Songwriter
 Jerry Dior († 2015), US-amerikanischer Grafikdesigner
 Karen Dior (1967–2004), US-amerikanischer Transgender Porno-Darsteller und Regisseur
 Lucien Dior (1867–1932), französischer Politiker
 Rick Dior (1947–1998), US-amerikanischer Tontechniker und Oscarpreisträger

Dior bezeichnet die folgenden Unternehmen:
 Christian Dior (Unternehmen), französischer Luxusgüterhersteller
 Dior Homme, Herrenmodesparte des Unternehmens Christian Dior